Akilia bezeichnet:
 Akilia (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Akilia (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland